Actor (persoon), iemand die een handeling verricht en daarmee een proces beïnvloedt, onderwerp van bijvoorbeeld de actor-netwerktheorie
 Actor (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
 Acteur
 Actor (album), muziekalbum van St. Vincent/Annie Clark uit 2009.